

Toponyme

Canada 
 Beaver Creek, une municipalité canadienne situé dans la province du Yukon ;
 Beaver Creek, un nom alternatif pour la rivière Beaver, un affluent du Columbia dans la province de Colombie-Britannique au Canada.

État-Unis 
 Beaver Creek, une station de ski situé au Colorado ;
 Beaver Creek, secteur non constitué en municipalité du comté d'Eagle dans le Colorado ;
 Beaver Creek, une rivière du Dakota du Sud qui se jette dans la Cheyenne ;
 Beaver Creek, une rivière d'Alaska qui se jette dans le fleuve Yukon ;
 Beaver Creek, ville dans le Minnesota.

Voir aussi